Municipio de Meriden puede referirse a alguno de los siguientes lugares en Estados Unidos:

 Municipio de Meriden (condado de LaSalle, Illinois), un municipio ubicado en el condado de LaSalle.
 Municipio de Meriden (condado de Steele, Minnesota), un municipio ubicado en el condado de Steele.